Бохо́ники () — село в Винницком районе Винницкой области Украины.

Код КОАТУУ — 0520680503. Население по переписи 2001 года составляет 1690 человек. Почтовый индекс — 23233. Телефонный код — 432.
Занимает площадь 2,727 км².

История 
Основано в 1625 году.

Религия 
В селе действует приходский православный храм Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, который относится к Винницкому районному благочинию Винницкой епархии Православной церкви Украины (с февраля 2019 года).

Адрес местного совета 
23233, Винницкая область, Винницкий р-н, с. Бохоники, ул. Гагарина, 43, тел. 56-96-66; 59-96-81

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Бохоники на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Винницкого района